Sundquist ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Sundquist (* 1948), norwegischer Schauspieler
 Carl Sundquist (* 1964), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Don Sundquist (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Folke Sundquist (1925–2009), schwedischer Schauspieler
 Gerry Sundquist (1955–1993), britischer Schauspieler
 Håkan Axlander Sundquist (* 1965), schwedischer Musiker und Schriftsteller
 James L. Sundquist (1915–2016), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 John Sundquist, Chef der American Baptist Missionary Union
 Joshua Sundquist (* 1984), Schriftsteller
 Scott Sundquist, Schlagzeuger der Band Soundgarden
 Ted Sundquist (* 1962), Funktionär der National Football League

Siehe auch:
 Sundqvist